A State of Trance 2010 — седьмой сборник в серии A State of Trance, смикшированной и составленной голландским диджеем Армином ван Бюреном. Релиз диска состоялся 2 апреля 2010 на лейбле Armada Music. Диск провёл 30 недель в хит-параде Мексики и добрался до 25-го места.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 

Сборники на английском языке